Tambura kan syfta på:

 Tanpura - en indisk "luta"
 Tambura (Balkan) - mandolin/luta som används i balkanområdet
 Tambura (ort) - ort i Sydsudan

Se även
 Tamburo, trumma